Elminster à Myth Drannor () est un roman de fantasy d'Ed Greenwood, publié en français chez Fleuve noir en 2000 puis réédité chez Milady en 2011 et tiré du monde imaginaire des Royaumes oubliés. Ce livre est le deuxième de la séquence tournée sur l'histoire du célèbre mage Elminster Aumar.

Résumé 
Durant sa longue vie Elminster a vécu de nombreux moments clés de l'histoire de Féérune. Dont l'un est la naissance de Myth Drannor. Avec Elminster, on visitera la fière cité elfe de Cormanthyr et même on participera à sa transformation en ce phare que sera Myth Drannor. Mais ce n'est pas gagné quand on passe pour un animal poilu et à l'esprit limité juste bon comme trophée de chasse.

Roman sur les Royaumes oubliés
Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 1997